Пара Михаэль Кольманн / Александр Пейя — победительница соревнований.

Чемпионы прошлого года — дуэт Николя Маю / Ловро Зовко — не защищали свой титул.

Посев 

  Джеймс Серретани /  Адиль Шамасдин (Четвертьфинал)
  'Михаэль Кольманн /  Александр Пейя (Титул)

<li>  Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана (Четвертьфинал)
<li>  Дастин Браун /  Равен Класен (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Soweto Open 2011